Ilíria (região) — região mais a noroeste dos Bálcãs

 Ilírico (província romana) — subdivisão do Império Romano antes do , chamado muitas vezes de "província da Ilíria"
 Prefeitura pretoriana da Ilíria — subdivisão do Império Romano depois do 
 Diocese da Panônia — subdivisão do Império Romano depois do , também conhecida como Diocese de Ilírico
 Tema de Dirráquio — subdivisão do Império Bizantino depois do  e conhecido como "Tema da Ilíria"
 Novo Epiro — parte da região da Macedônia conhecida como "Ilíria grega"
 Províncias Ilírias - estado criado em 1809 sob a dominação de Napoleão Bonaparte.
 Reino da Ilíria (1816–1849) - terra da coroa do Império Austro-Húngaro

Ver também 
 Ilírios — povo indo-europeu que habitou o oeste dos Bálcãs (do Epiro à Panônia) e partes do sul da Itália no início da era cristã

Desambiguações de topônimos